Allsvenskan 2015 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2015 (herrar)
Damallsvenskan 2015